Houzeau är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Auguste Houzeau (1829–1911), fransk kemist
 Jean-Charles Houzeau (1820–1888), belgisk astronom

Houzeau kan dessutom syfta på:

 2534 Houzeau, en asteroid
 Houzeau (månkrater), en månkrater

Franska efternamn